Ceto – miejscowość we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Brescia
 Ceto – planetoida o numerze katalogowym 65489
 Ceto (Keto) – w mitologii greckiej bogini morska, córka Pontosa
 Ceto (Keto) – w mitologii greckiej jedna z Nereid

Zobacz też 
 Cetus – strona ujednoznaczniająca
 Ketowie – dawniej zw. Ostiakami jenisejskimi, lud znad lewego brzegu